Брезова може бити:

 Брезова (Ивањица), насељено место у општини Ивањица, Србија;
 Брезова (Краљево), насељено место града Краљева, Србија;
 Брезова (Словенија), насељено место града Цеља, Словенија;
 Брезова (Хрватска), насељено место у општини Свети Криж Зачретје, Хрватска;
 Брезова (Соколов), град у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република;
 Брезова (Бероун), насељено место у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република;
 Брезова (Злин), насељено место у округу Злин, Злински крај, Чешка Република;
 Брезова (Карлове Вари), насељено место у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република;
 Брезова (Опава), насељено место у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република;
 Брезова (Ухерско Храдиште), насељено место у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република;

или

 Брезова под Брадлом, град у оквиру Тренчинског краја, Словачка.

Види још 
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)